

Дани сећања 

410-е пне.